Ergebnisse der Qualifikation zu den Little League World Series 2012.

Vereinigte Staaten

Große Seen 

Die Nummerierung ist nicht fortlaufend da sich die Spiele der Region Große Seen mit dem Spielen der Region Mittlerer Westen, dessen Turnier zur selben Zeit ebenfalls in Indianapolis stattfand, die Nummerierung teilen.

Vorrunde

Spiel 1 

Freitag 3. August 2012 11:00 EDT Ferguson Field, Indianapolis

Spiel 2 

Freitag 3. August 2012 13:00 EDT Stokely Field, Indianapolis

Spiel 3 

Freitag 3. August 2012 19:27 EDT Stokely Field, Indianapolis

Spiel 6 

Samstag 4. August 2012 14:00 EDT Ferguson Field, Indianapolis

Spiel 7 

Samstag 4. August 2012 18:58 EDT Stokely Field, Indianapolis

Spiel 9 

Samstag 4. August 2012 19:00 EDT Ferguson Field, Indianapolis

Spiel 10 

Sonntag 5. August 2012 11:05 EDT Ferguson Field, Indianapolis

Spiel 12 
Sonntag 5. August 2012 14:00 EDT Ferguson Field, Indianapolis

Spiel 13 

Sonntag 5. August 2012 16:00 EDT Stokely Field, Indianapolis

Spiel 16 

Montag 6. August 2012 11:00 EDT Ferguson Field, Indianapolis

* Cherokee LeBeau spielte ein komplettes Spiel

Spiel 17 

Montag 6. August 2012 13:00 EDT Stokely Field, Indianapolis

Spiel 21 

Montag 6. August 2012 19:00 EDT Stokely Field, Indianapolis

Playoff

Halbfinale 1 

Mittwoch 8. August 2012 11:00 EDT Stokely Field, Indianapolis

Halbfinale 2 

Mittwoch 8. August 2012 14:00 EDT Stokely Field, Indianapolis

Meisterschaftsspiel 

Freitag 10. August 2012 13:00 EDT Stokely Field, Indianapolis

Mittelatlantik 

Die Nummerierung ist nicht fortlaufend da sich die Spiele der Region Mittelatlantik mit dem Spielen der Region Neuengland, dessen Turnier zur selben Zeit ebenfalls in Bristol stattfand, die Nummerierung teilen.

Vorrunde

Spiel 1 

Freitag 3. August 2012 11:00 EDT Leon J. Breen Field, Bristol

Spiel 3 

Freitag 3. August 2012 17:00 EDT Leon J. Breen Field, Bristol

Spiel 5 

Samstag 4. August 2012 11:00 EDT Leon J. Breen Field, Bristol

Spiel 7 

Samstag 4. August 2012 17:00 EDT Leon J. Breen Field, Bristol

Spiel 10 

Sonntag 5. August 2012 14:00 EDT Leon J. Breen Field, Bristol

Wegen Regen im fünften Inning abgebrochen

Spiel 12 

Montag 6. August 2012 10:45 EDT Leon J. Breen Field, Bristol

Spiel wegen Regens vom 5.8. auf den 6.8. verschoben

Spiel 13 

Montag 6. August 2012 11:00 EDT Leon J. Breen Field, Bristol

Spiel 15 

Montag 6. August 2012 18:30 EDT Leon J. Breen Field, Bristol

Spiel 19 

Dienstag 7. August 2012 16:00 EDT Leon J. Breen Field, Bristol

Spiel 20 

Dienstag 7. August 2012 19:00 EDT Leon J. Breen Field, Bristol

Spiel 21 

Mittwoch 8. August 2012 11:00 EDT Leon J. Breen Field, Bristol

Spiel 22 

Mittwoch 8. August 2012 11:00 EDT Leon J. Breen Field, Bristol

Playoff

Halbfinale 1 

Freitag 10. August 2012 11:00 EDT Leon J. Breen Field, Bristol

Halbfinale 2 

Freitag 10. August 2012 13:40 EDT Leon J. Breen Field, Bristol

Meisterschaftsspiel 

Sonntag 12. August 2012 17:10 EDT Leon J. Breen Field, Bristol

* Clayton Hansen und Emil Matti spielten ein komplettes Spiel

Mittlerer Westen 

Die Nummerierung ist nicht fortlaufend da sich die Spiele der Region Mittlerer Westen mit dem Spielen der Region Große Seen, dessen Turnier zur selben Zeit ebenfalls in Indianapolis stattfand, die Nummerierung teilen.

Vorrunde

Spiel 4 

Samstag 4. August 2012 11:00 EDT Ferguson Field, Indianapolis

Spiel 5 

Samstag 4. August 2012 13:00 EDT Stokely Field, Indianapolis

Spiel 8 

Samstag 4. August 2012 17:00 EDT Ferguson Field, Indianapolis

Spiel 11 

Sonntag 5. August 2012 13:00 EDT Stokely Field, Indianapolis

Spiel 14 

Sonntag 5. August 2012 17:00 EDT Ferguson Field, Indianapolis

Spiel 15 

Sonntag 5. August 2012 19:00 EDT Stokely Field, Indianapolis

Spiel 18 

Montag 6. August 2012 14:00 EDT Ferguson Field, Indianapolis

Spiel 19 

Montag 6. August 2012 16:00 EDT Stokely Field, Indianapolis

Spiel 20 

Montag 6. August 2012 17:00 EDT Ferguson Field, Indianapolis

Spiel 22 

Dienstag 7. August 2012 13:00 EDT Ferguson Field, Indianapolis

Spiel 23 

Dienstag 7. August 2012 16:00 EDT Stokely Field, Indianapolis

Spiel 24 

Dienstag 7. August 2012 19:00 EDT Stokely Field, Indianapolis

Playoff

Halbfinale 1 
Donnerstag 9. August 2012 14:00 EDT Stokely Field, Indianapolis

* Connor King spielte ein komplettes Spiel

Halbfinale 2 

Donnerstag 9. August 2012 19:00 EDT Stokely Field, Indianapolis

* Brett Gibbs spielte ein komplettes Spiel

Meisterschaftsspiel 

Samstag 11. August 2012 14:00 EDT Stokely Field, Indianapolis

Neuengland 

Die Nummerierung ist nicht fortlaufend da sich die Spiele der Region Neuengland mit dem Spielen der Region Mittelatlantik, dessen Turnier zur selben Zeit ebenfalls in Bristol stattfand, die Nummerierung teilen.

Vorrunde

Spiel 2 
Freitag 3. August 2012 14:00 EDT Leon J. Breen Field, Bristol

Spiel 4 
Freitag 3. August 2012 20:15 EDT Leon J. Breen Field, Bristol

* Ryan Meury spielte ein komplettes Spiel

Spiel 6 
Samstag 4. August 2012 14:00 EDT Leon J. Breen Field, Bristol

Spiel 8 
Samstag 4. August 2012 19:20 EDT Leon J. Breen Field, Bristol

Spiel 9 
Sonntag 5. August 2012 11:00 EDT Leon J. Breen Field, Bristol

* Jarrad Grossguth und Connor Kelly spielten ein komplettes Spiel

Jarrad Grossguth gelang ein No-Hitter, lediglich vier Walks verhinderten ein Perfect Game. Ihm gelang auch der einzige Hit des ganzen Spiels und er schlug den entscheidenden RBI im vierten Inning.

Spiel 11 
Montag 6. August 2012 08:30 EDT Leon J. Breen Field, Bristol

 Spiel wegen Regens vom 5.8 auf den 6.8. verschoben

Spiel 14 
Montag 6. August 2012 15:35 EDT Leon J. Breen Field, Bristol

Spiel 16 
Montag 6. August 2012 21:15 EDT Leon J. Breen Field, Bristol

Spiel 17 
Dienstag 7. August 2012 10:00 EDT Leon J. Breen Field, Bristol

Spiel 18 
Dienstag 7. August 2012 13:00 EDT Leon J. Breen Field, Bristol

Spiel 23 
Mittwoch 8. August 2012 17:00 EDT Leon J. Breen Field, Bristol

* Joseph Quintal spielte ein komplettes Spiel

Spiel 24 
Mittwoch 8. August 2012 20:00 EDT Leon J. Breen Field, Bristol

* Matt Clarkin spielte ein komplettes Spiel

Playoff

Halbfinale 1 
Donnerstag 9. August 2012 10:00 EDT Leon J. Breen Field, Bristol

* Grant Lavigne spielte ein komplettes Spiel

Halbfinale 2 
Donnerstag 9. August 2012 13:00 EDT Leon J. Breen Field, Bristol

Meisterschaftsspiel 
Samstag 10. August 2012 18:10 EDT Leon J. Breen Field, Bristol

Nordwest 

Die Nummerierung ist nicht fortlaufend da sich die Spiele der Region Nordwest mit dem Spielen der Region West, dessen Turnier zur selben Zeit ebenfalls in San Bernardino stattfand, die Nummerierung teilen.

Vorrunde

Spiel 1 
Freitag 3. August 2012 09:00 PDT Al Houghton Stadium, San Bernardino

Spiel 2 
Freitag 3. August 2012 11:30 PDT Al Houghton Stadium, San Bernardino

Spiel 4 
Freitag 3. August 2012 20:15 PDT Al Houghton Stadium, San Bernardino

Spiel 7 
Samstag 4. August 2012 17:00 PDT Al Houghton Stadium, San Bernardino

Spiel 11 
Sonntag 5. August 2012 17:00 PDT Al Houghton Stadium, San Bernardino

Spiel 12 
Sonntag 5. August 2012 20:00 PDT Al Houghton Stadium, San Bernardino

Spiel 14 
Montag 6. August 2012 12:00 PDT Al Houghton Stadium, San Bernardino

Spiel 15 
Montag 6. August 2012 17:00 PDT Al Houghton Stadium, San Bernardino

Spiel 17 
Dienstag 7. August 2012 09:00 PDT Al Houghton Stadium, San Bernardino

Spiel 18 
Dienstag 7. August 2012 11:50 PDT Al Houghton Stadium, San Bernardino

Spiel 21 
Mittwoch 8. August 2012 09:00 PDT Al Houghton Stadium, San Bernardino

Spiel 22 
Mittwoch 8. August 2012 11:45 PDT Al Houghton Stadium, San Bernardino

Playoff

Halbfinale 1 
Donnerstag 9. August 2012 14:00 PDT Al Houghton Stadium, San Bernardino

* Jake Pfennigs spielte ein komplettes Spiel

Halbfinale 2 
Donnerstag 9. August 2012 20:00 PDT Al Houghton Stadium, San Bernardino

Meisterschaftsspiel 
Samstag 11. August 2012 13:00 PDT Al Houghton Stadium, San Bernardino

Südost

Vorrunde

Spiel 1 
Freitag 3. August 2012 10:00 EDT EDT Little League Southeast Park, Warner Robins

Spiel 2 
Freitag 3. August 2012 13:00 EDT Little League Southeast Park, Warner Robins

Spiel 3 
Freitag 3. August 2012 16:00 EDT Little League Southeast Park, Warner Robins

* Brock Myers spielte ein komplettes Spiel

Spiel 4 
Freitag 3. August 2012 19:00 EDT Little League Southeast Park, Warner Robins

Spiel 5 
Samstag 4. August 2012 10:00 EDT Little League Southeast Park, Warner Robins

Spiel 6 
Samstag 4. August 2012 13:00 EDT Little League Southeast Park, Warner Robins

Spiel 7 
Samstag 4. August 2012 16:00 EDT Little League Southeast Park, Warner Robins

Spiel 8 
Samstag 4. August 2012 19:00 EDT Little League Southeast Park, Warner Robins

* Joshua McQuaig spielte ein komplettes Spiel

Spiel 9 
Montag 6. August 2012 10:00 EDT Little League Southeast Park, Warner Robins

* Kody Winner spielte ein komplettes Spiel

Spiel 10 
Montag 6. August 2012 13:00 EDT Little League Southeast Park, Warner Robins

Spiel 11 
Montag 6. August 2012 16:00 EDT Little League Southeast Park, Warner Robins

* Benji Hidalgo spielte ein komplettes Spiel

Spiel 12 
Montag 6. August 2012 19:00 EDT Little League Southeast Park, Warner Robins

Trost-Spiele

Trost-Spiel 1 
Dienstag 7. August 2012 10:00 EDT Little League Southeast Park, Warner Robins

Trost-Spiel 2 
Dienstag 7. August 2012 13:00 EDT Little League Southeast Park, Warner Robins

Playoffs

Halbfinale 1 
Mittwoch 8. August 2012 13:00 EDT Little League Southeast Park, Warner Robins

Halbfinale 2 
Mittwoch 8. August 2012 16:00 EDT Little League Southeast Park, Warner Robins

Meisterschaftsspiel 
Freitag 10. August 2012 19:00 EDT Little League Southeast Park, Warner Robins

* Leyton Pinckney spielte ein komplettes Spiel

Südwest

Vorrunde

Spiel 1 
Freitag 3. August 2012 13:00 CDT Norcross Stadium, Waco

Spiel 2 
Freitag 3. August 2012 17:00 CDT Norcross Stadium, Waco

Spiel 3 
Freitag 3. August 2012 20:30 CDT Norcross Stadium, Waco

Spiel 4 
Samstag 4. August 2012 13:00 CDT Norcross Stadium, Waco

* Steven Barboa spielte ein komplettes Spiel

Spiel 5 
Samstag 4. August 2012 17:00 CDT Norcross Stadium, Waco

Spiel 6 
Samstag 4. August 2012 20:30 CDT Norcross Stadium, Waco

Spiel 7 
Sonntag 5. August 2012 13:00 CDT Norcross Stadium, Waco

Spiel 8 
Sonntag 5. August 2012 17:00 CDT Norcross Stadium, Waco

Spiel 9 
Sonntag 5. August 2012 20:30 CDT Norcross Stadium, Waco

* Zach Santoru spielte ein komplettes Spiel

Spiel 10 
Montag 6. August 2012 13:00 CDT Norcross Stadium, Waco

Spiel 11 
Montag 6. August 2012 17:00 CDT Norcross Stadium, Waco

* Ethan Jacobs spielte ein komplettes Spiel

Spiel 12 
Montag 6. August 2012 20:30 CDT Norcross Stadium, Waco

Playoffs

Halbfinale 1 
Dienstag 7. August 2012 16:00 CDT Norcross Stadium, Waco

* Kolton Eberlan spielte ein komplettes Spiel

Halbfinale 2 
Dienstag 7. August 2012 19:00 CDT Norcross Stadium, Waco

Meisterschaftsspiel 
Donnerstag 9. August 2012 20:00 CDT Norcross Stadium, Waco

* Tyler Vitt spielte ein komplettes Spiel

West 
Die Nummerierung ist nicht fortlaufend da sich die Spiele der Region West mit dem Spielen der Region Nordwest, dessen Turnier zur selben Zeit ebenfalls in San Bernardino stattfand, die Nummerierung teilen.

Vorrunde

Spiel 3 
Freitag 3. August 2012 16:00 PDT Al Houghton Stadium, San Bernardino

Spiel 5 
Samstag 4. August 2012 09:00 PDT Al Houghton Stadium, San Bernardino

Spiel 6 
Samstag 4. August 2012 11:30 PDT Al Houghton Stadium, San Bernardino

* Ryon Craig spielte ein komplettes Spiel

Spiel 8 
Samstag 4. August 2012 20:00 PDT Al Houghton Stadium, San Bernardino

Spiel 9 
Sonntag 5. August 2012 09:00 PDT Al Houghton Stadium, San Bernardino

Spiel 10 
Sonntag 5. August 2012 11:30 PDT Al Houghton Stadium, San Bernardino

Spiel 13 
Montag 6. August 2012 09:00 PDT Al Houghton Stadium, San Bernardino

Spiel 16 
Montag 6. August 2012 20:00 PDT Al Houghton Stadium, San Bernardino

Spiel 19 
Dienstag 7. August 2012 17:00 PDT Al Houghton Stadium, San Bernardino

Spiel 20 
Dienstag 7. August 2012 20:00 PDT Al Houghton Stadium, San Bernardino

Spiel 23 
Mittwoch 8. August 2012 17:00 PDT Al Houghton Stadium, San Bernardino

Spiel 24 
Mittwoch 8. August 2012 20:00 PDT Al Houghton Stadium, San Bernardino

Playoffs

Halbfinale 1 
Freitag 10. August 2012 14:00 PDT Al Houghton Stadium, San Bernardino

Halbfinale 2 
Freitag 10. August 2012 18:00 PDT Al Houghton Stadium, San Bernardino

Meisterschaftsspiel 
Samstag 11. August 2012 17:00 PDT Al Houghton Stadium, San Bernardino

International

Asien-Pazifik

Vorrunde

Spiel 1 
Montag 2. Juli 2012 10:30 CST Wan-Shou Stadium, Taichung

Spiel 2 
Montag 2. Juli 2012 11:30 CST Wen-Shiao Field, Taichung

Spiel 3 
Montag 2. Juli 2012 14:30 CST Wan-Shou Stadium, Taichung

Spiel 4 
Montag 2. Juli 2012 15:30 CST Wen-Shiao Field, Taichung

Spiel 5 
Dienstag 3. Juli 2012 10:00 CST Wan-Shou Stadium, Taichung

Spiel 6 
Dienstag 3. Juli 2012 10:00 CST Wen-Shiao Field, Taichung

Spiel 7 
Dienstag 3. Juli 2012 14:00 CST Wan-Shou Stadium, Taichung

Spiel 8 
Dienstag 3. Juli 2012 14:00 CST Wen-Shiao Field, Taichung

Spiel 9 
Mittwoch 4. Juli 2012 10:00 CST Wan-Shou Stadium, Taichung

Spiel 10 
Mittwoch 4. Juli 2012 10:00 CST Wen-Shiao Field, Taichung

Spiel 11 
Mittwoch 4. Juli 2012 14:00 CST Wan-Shou Stadium, Taichung

Spiel 12 
Mittwoch 4. Juli 2012 14:00 CST Wen-Shiao Field, Taichung

Spiel 13 
Donnerstag 5. Juli 2012 10:00 CST Wan-Shou Stadium, Taichung

Spiel 14 
Donnerstag 5. Juli 2012 10:00 CST Wen-Shiao Field, Taichung

Spiel 15 
Donnerstag 5. Juli 2012 14:00 CST Wan-Shou Stadium, Taichung

Spiel 16 
Donnerstag 5. Juli 2012 14:00 CST Wen-Shiao Field, Taichung

Spiel 17 
Freitag 6. Juli 2012 10:00 CST Wan-Shou Stadium, Taichung

Spiel 18 
Freitag 6. Juli 2012 10:00 CST Wen-Shiao Field, Taichung

Spiel 19 
Freitag 6. Juli 2012 14:00 CST Wan-Shou Stadium, Taichung

Spiel 20 
Freitag 6. Juli 2012 14:00 CST Wen-Shiao Field, Taichung

Playoffs

Halbfinale 1 
Samstag 7. Juli 2012 10:00 CST Wan-Shou Stadium, Taichung

Halbfinale 2 
Samstag 7. Juli 2012 14:00 CST Wan-Shou Stadium, Taichung

Trost-Spiel 
Sonntag 8. Juli 2012 10:00 CST Wan-Shou Stadium, Taichung

Meisterschaftsspiel 
Sonntag 8. Juli 2012 14:00 CST Wan-Shou Stadium, Taichung

Europa

Vorrunde

Spiel 1 
Freitag 20. Juli 2012 10:00 MESZ Little League Field, Kutno

Spiel 2 
Freitag 20. Juli 2012 11:00 MESZ Softball Field, Kutno

Spiel 3 
Freitag 20. Juli 2012 12:30 MESZ Little League Field, Kutno

Spiel 4 
Samstag 21. Juli 2012 10:00 MESZ Piszek Stadium, Kutno

Spiel 5 
Samstag 21. Juli 2012 13:30 MESZ Piszek Stadium, Kutno

Spiel 6 
Samstag 21. Juli 2012 16:30 MESZ Piszek Stadium, Kutno

Spiel 7 
Sonntag 22. Juli 2012 10:00 MESZ Little League Field, Kutno

Spiel 8 
Sonntag 22. Juli 2012 13:00 MESZ Little League Field, Kutno

Spiel 9 
Sonntag 22. Juli 2012 16:00 MESZ Little League Field, Kutno

Spiel 10 
Montag 23. Juli 2012 10:30 MESZ Piszek Stadium, Kutno

Spiel 11 
Montag 23. Juli 2012 13:30 MESZ Piszek Stadium, Kutno

Spiel 12 
Montag 23. Juli 2012 16:30 MESZ Piszek Stadium, Kutno

Spiel 13 
Dienstag 24. Juli 2012 10:00 MESZ Little League Field, Kutno

Spiel 14 
Dienstag 24. Juli 2012 13:00 MESZ Little League Field, Kutno

Spiel 15 
Dienstag 24. Juli 2012 16:00 MESZ Little League Field, Kutno

Spiel 16 
Freitag 20. Juli 2012 09:30 MESZ Piszek Stadium, Kutno

Spiel 17 
Freitag 20. Juli 2012 12:00 MESZ Piszek Stadium, Kutno

Spiel 18 
Freitag 20. Juli 2012 18:00 MESZ Piszek Stadium, Kutno

Spiel 19 
Samstag 21. Juli 2012 10:00 MESZ Little League Field, Kutno

Spiel 20 
Samstag 21. Juli 2012 13:00 MESZ Little League Field, Kutno

Spiel 21 
Samstag 21. Juli 2012 16:00 MESZ Little League Field, Kutno

Spiel 22 
Sonntag 22. Juli 2012 10:30 MESZ Piszek Stadium, Kutno

Spiel 23 
Sonntag 22. Juli 2012 13:30 MESZ Piszek Stadium, Kutno

Spiel 24 
Sonntag 22. Juli 2012 16:30 MESZ Piszek Stadium, Kutno

Spiel 25 
Montag 23. Juli 2012 10:00 MESZ Little League Field, Kutno

Spiel 26 
Montag 23. Juli 2012 13:00 MESZ Little League Field, Kutno

Spiel 27 
Montag 23. Juli 2012 16:00 MESZ Little League Field, Kutno

Spiel 28 
Dienstag 24. Juli 2012 10:30 MESZ Piszek Stadium, Kutno

Spiel 29 
Dienstag 24. Juli 2012 13:30 MESZ Piszek Stadium, Kutno

Spiel 30 
Dienstag 24. Juli 2012 16:30 MESZ Piszek Stadium, Kutno

Playoffs

Viertelfinale 1 
Mittwoch 25. Juli 2012 10:00 MESZ Piszek Stadium, Kutno

Viertelfinale 2 
Mittwoch 25. Juli 2012 11:00 MESZ Little League Field, Kutno

Viertelfinale 3 
Mittwoch 25. Juli 2012 13:00 MESZ Piszek Stadium, Kutno

Viertelfinale 4 
Mittwoch 25. Juli 2012 16:00 MESZ Piszek Stadium, Kutno

Halbfinale 1 
Donnerstag 26. Juli 2012 11:00 MESZ Piszek Stadium, Kutno

Halbfinale 2 
Donnerstag 26. Juli 2012 15:00 MESZ Piszek Stadium, Kutno

Trost-Spiel 
Freitag 27. Juli 2012 11:00 MESZ Piszek Stadium, Kutno

Meisterschaftsspiel 
Freitag 27. Juli 2012 15:00 MESZ Piszek Stadium, Kutno

Japan

Achtelfinale

Achtelfinale 1 
Samstag 30. Juni 2012 Tokio

Achtelfinale 2 
Samstag 30. Juni 2012 Tokio

Achtelfinale 3 
Samstag 30. Juni 2012 Tokio

Achtelfinale 4 
Samstag 30. Juni 2012 Tokio

Achtelfinale 5 
Samstag 30. Juni 2012 Tokio

Achtelfinale 6 
Samstag 30. Juni 2012 Tokio

Achtelfinale 7 
Samstag 30. Juni 2012 Tokio

Achtelfinale 8 
Samstag 30. Juni 2012 Tokio

Viertelfinale

Viertelfinale 1 
Samstag 7. Juli 2012 Tokio

Viertelfinale 2 
Samstag 7. Juli 2012 Tokio

Viertelfinale 3 
Samstag 7. Juli 2012 Tokio

Viertelfinale 4 
Samstag 7. Juli 2012 Tokio

Halbfinale

Halbfinale 1 
Samstag 7. Juli 2012 Tokio

Halbfinale 2 
Samstag 7. Juli 2012 Tokio

Meisterschaftsspiel 
Samstag 7. Juli 2012 Tokio

Kanada

Vorrunde

Spiel 1 
Samstag 4. August 2012 12:00 MDT John Fry Park, Edmonton

Spiel 2 
Samstag 4. August 2012 15:00 MDT John Fry Park, Edmonton

Spiel 3 
Samstag 4. August 2012 18:00 MDT John Fry Park, Edmonton

Spiel 4 
Sonntag 5. August 2012 12:00 MDT John Fry Park, Edmonton

Spiel 5 
Sonntag 5. August 2012 15:00 MDT John Fry Park, Edmonton

Spiel 6 
Sonntag 5. August 2012 18:00 MDT John Fry Park, Edmonton

* Levi Muth spielte ein komplettes Spiel

Spiel 7 
Montag 6. August 2012 12:00 MDT John Fry Park, Edmonton

Spiel 8 
Montag 6. August 2012 15:00 MDT John Fry Park, Edmonton

Spiel 9 
Montag 6. August 2012 18:00 MDT John Fry Park, Edmonton

Spiel 10 
Dienstag 7. August 2012 12:00 MDT John Fry Park, Edmonton

Spiel 11 
Dienstag 7. August 2012 15:00 MDT John Fry Park, Edmonton

Spiel 12 
Dienstag 7. August 2012 18:00 MDT John Fry Park, Edmonton

Spiel 13 
Mittwoch 8. August 2012 12:00 MDT John Fry Park, Edmonton

Spiel 14 
Mittwoch 8. August 2012 15:00 MDT John Fry Park, Edmonton

Spiel 15 
Mittwoch 8. August 2012 18:00 MDT John Fry Park, Edmonton

* Robbie Holmes spielte ein komplettes Spiel
Das Spiel wurden wegen Dunkelheit in der Mitte des fünften Innings abgebrochen. Da es keinen Einfluss auf die Playoffs hatte, wurde es nicht mehr nachgeholt.

Playoffs

Trost-Spiel 
Freitag 10. August 2012 12:00 MDT John Fry Park, Edmonton

Halbfinale 1 
Freitag 10. August 2012 15:00 MDT John Fry Park, Edmonton

* Kaine Drake-MacDonald spielte ein komplettes Spiel

Halbfinale 2 
Freitag 10. August 2012 18:00 MDT John Fry Park, Edmonton

* Jack Henley spielte ein komplettes Spiel

Meisterschaftsspiel 
Samstag 11. August 2012 13:00 MDT John Fry Park, Edmonton

* Cole Dalla-Zanna spielte ein komplettes Spiel

Karibik

Vorrunde

Spiel 1 
Samstag 7. Juli 2012 Parque de Pelota, Guayama

Spiel 2 
Samstag 7. Juli 2012 Parque de Pelota, Guayama

Spiel 3 
Samstag 7. Juli 2012 Parque de Pelota, Guayama

Spiel 4 
Samstag 7. Juli 2012 Parque de Pelota, Guayama

Spiel 5 
Sonntag 8. Juli 2012 Parque de Pelota, Guayama

Spiel 6 
Sonntag 8. Juli 2012 Parque de Pelota, Guayama

Spiel 7 
Sonntag 8. Juli 2012 Parque de Pelota, Guayama

Spiel 8 
Sonntag 8. Juli 2012 Parque de Pelota, Guayama

Spiel 9 
Montag 9. Juli 2012 Parque de Pelota, Guayama

Spiel 10 
Montag 9. Juli 2012 Parque de Pelota, Guayama

Spiel 11 
Montag 9. Juli 2012 Parque de Pelota, Guayama

Spiel 12 
Montag 9. Juli 2012 Parque de Pelota, Guayama

Spiel 13 
Dienstag 10. Juli 2012 Parque de Pelota, Guayama

Spiel 14 
Dienstag 10. Juli 2012 Parque de Pelota, Guayama

Spiel 15 
Dienstag 10. Juli 2012 Parque de Pelota, Guayama

Spiel 16 
Dienstag 10. Juli 2012 Parque de Pelota, Guayama

Spiel 17 
Donnerstag 12. Juli 2012 Parque de Pelota, Guayama

Spiel 18 
Donnerstag 12. Juli 2012 Parque de Pelota, Guayama

Spiel 19 
Donnerstag 12. Juli 2012 Parque de Pelota, Guayama

Spiel 20 
Donnerstag 12. Juli 2012 Parque de Pelota, Guayama

Playoffs

Halbfinale 1 
Freitag 13. Juli 2012 Parque de Pelota, Guayama

Halbfinale 2 
Freitag 13. Juli 2012 Parque de Pelota, Guayama

Trost-Spiel 
Samstag 14. Juli 2012 Parque de Pelota, Guayama

Meisterschaftsspiel 
Samstag 14. Juli 2012 Parque de Pelota, Guayama

Lateinamerika

Vorrunde

Spiel 1 
Sonntag 8. Juli 2012 Estadio José Remon Canteras, Aguadulce

Spiel 2 
Sonntag 8. Juli 2012 Estadio José Remon Canteras, Aguadulce

Spiel 3 
Sonntag 8. Juli 2012 Estadio José Remon Canteras, Aguadulce

Spiel 4 
Sonntag 8. Juli 2012 Estadio José Remon Canteras, Aguadulce

Spiel 5 
Montag 9. Juli 2012 Estadio José Remon Canteras, Aguadulce

Spiel 6 
Montag 9. Juli 2012 Estadio José Remon Canteras, Aguadulce

Spiel 7 
Montag 9. Juli 2012 Estadio José Remon Canteras, Aguadulce

Spiel 8 
Montag 9. Juli 2012 Estadio José Remon Canteras, Aguadulce

Spiel 9 
Mittwoch 11. Juli 2012 Estadio José Remon Canteras, Aguadulce

Spiel 10 
Mittwoch 11. Juli 2012 Estadio José Remon Canteras, Aguadulce

Spiel 11 
Mittwoch 11. Juli 2012 Estadio José Remon Canteras, Aguadulce

Spiel 12 
Mittwoch 11. Juli 2012 Estadio José Remon Canteras, Aguadulce

Playoffs

Halbfinale 1 
Samstag 14. Juli 2012 Estadio José Remon Canteras, Aguadulce

Halbfinale 2 
Samstag 14. Juli 2012 Estadio José Remon Canteras, Aguadulce

Trost-Spiel 
Sonntag 15. Juli 2012 Estadio José Remon Canteras, Aguadulce

Das Spiel wurde abgesagt

Meisterschaftsspiel 
Sonntag 15. Juli 2012 Estadio José Remon Canteras, Aguadulce

Mexiko

Vorrunde

Spiel 1 
Samstag 21. Juli 2012 Estadio de Béisbol, Monterrey

Spiel 2 
Samstag 21. Juli 2012 Estadio de Béisbol, Monterrey

Spiel 3 
Samstag 21. Juli 2012 Estadio de Béisbol, Monterrey

Spiel 4 
Samstag 21. Juli 2012 Estadio de Béisbol, Monterrey

Spiel 5 
Samstag 21. Juli 2012 Estadio de Béisbol, Monterrey

Spiel 6 
Samstag 21. Juli 2012 Estadio de Béisbol, Monterrey

Spiel 7 
Sonntag 22. Juli 2012 Estadio de Béisbol, Monterrey

Spiel 8 
Sonntag 22. Juli 2012 Estadio de Béisbol, Monterrey

Spiel 9 
Sonntag 22. Juli 2012 Estadio de Béisbol, Monterrey

Spiel 10 
Sonntag 22. Juli 2012 Estadio de Béisbol, Monterrey

Spiel 11 
Sonntag 22. Juli 2012 Estadio de Béisbol, Monterrey

Spiel 12 
Sonntag 22. Juli 2012 Estadio de Béisbol, Monterrey

Spiel 13 
Montag 23. Juli 2012 Estadio de Béisbol, Monterrey

Spiel 14 
Montag 23. Juli 2012 Estadio de Béisbol, Monterrey

Spiel 15 
Montag 23. Juli 2012 Estadio de Béisbol, Monterrey

Spiel 16 
Montag 23. Juli 2012 Estadio de Béisbol, Monterrey

Spiel 17 
Montag 23. Juli 2012 Estadio de Béisbol, Monterrey

Spiel 18 
Montag 23. Juli 2012 Estadio de Béisbol, Monterrey

Spiel 19 
Dienstag 24. Juli 2012 Estadio de Béisbol, Monterrey

Spiel 20 
Dienstag 24. Juli 2012 Estadio de Béisbol, Monterrey

Spiel 21 
Dienstag 24. Juli 2012 Estadio de Béisbol, Monterrey

Spiel 22 
Dienstag 24. Juli 2012 Estadio de Béisbol, Monterrey

Spiel 23 
Dienstag 24. Juli 2012 Estadio de Béisbol, Monterrey

Spiel 24 
Dienstag 24. Juli 2012 Estadio de Béisbol, Monterrey

Spiel 25 
Mittwoch 25. Juli 2012 Estadio de Béisbol, Monterrey

Spiel 26 
Mittwoch 25. Juli 2012 Estadio de Béisbol, Monterrey

Spiel 27 
Mittwoch 25. Juli 2012 Estadio de Béisbol, Monterrey

Spiel 28 
Mittwoch 25. Juli 2012 Estadio de Béisbol, Monterrey

Spiel 29 
Mittwoch 25. Juli 2012 Estadio de Béisbol, Monterrey

Spiel 30 
Mittwoch 25. Juli 2012 Estadio de Béisbol, Monterrey

Playoffs

Halbfinale 1 
Donnerstag 26. Juli 2012 12:00 CDT Estadio de Béisbol, Monterrey

Halbfinale 2 
Donnerstag 26. Juli 2012 14:00 CDT Estadio de Béisbol, Monterrey

Meisterschaftsspiel 
Donnerstag 26. Juli 2012 18:00 CDT Estadio de Béisbol, Monterrey

Mittlerer Osten – Afrika

Vorrunde

Spiel 1 
Freitag 13. Juli 2012 10:45 MESZ Piszek Stadium, Kutno

Spiel 2 
Freitag 13. Juli 2012 14:00 MESZ Piszek Stadium, Kutno

Spiel 3 
Freitag 13. Juli 2012 16:30 MESZ Piszek Stadium, Kutno

Spiel 4 
Samstag 14. Juli 2012 10:00 MESZ Piszek Stadium, Kutno

Spiel 5 
Samstag 14. Juli 2012 12:30 MESZ Piszek Stadium, Kutno

Spiel 6 
Samstag 14. Juli 2012 16:00 MESZ Piszek Stadium, Kutno

Spiel 7 
Samstag 14. Juli 2012 18:30 MESZ Piszek Stadium, Kutno

Spiel 8 
Sonntag 15. Juli 2012 10:00 MESZ Piszek Stadium, Kutno

Spiel 9 
Sonntag 15. Juli 2012 12:30 MESZ Piszek Stadium, Kutno

Spiel 10 
Sonntag 15. Juli 2012 15:00 MESZ Piszek Stadium, Kutno

Playoffs

Trost-Spiel 
Montag 16. Juli 2012 11:00 MESZ Piszek Stadium, Kutno

Meisterschaftsspiel 
Montag 16. Juli 2012 15:00 MESZ Piszek Stadium, Kutno

Einzelnachweise 

2012